Kenshin est un prénom japonais. Employé seul, il pourrait aussi désigner :
 Kenshin Sumitaku (1961-1987), dit Kenshin, poète japonais de haïku
 Kenshin Uesugi (1530-1578), seigneur de guerre japonais
 Kenshin le vagabond (1994-1999), manga japonais de Nobuhiro Watsuki
 Kenshin Himura (fictif), protagoniste du manga Kenshin le vagabond
 Kenshin Kawakami (né en 1975), joueur japonais de baseball

Patronyme japonais